Sonata je lahko:

 Sonata - glasbeno delo
 Hyundai Sonata - avtomobil korejskega koncerna Hyundai